Николай Николаевич Белявский:
 Белявский, Николай Николаевич (1846 — не ранее 1920) — русский военачальник, генерал от инфантерии, военный востоковед, член Военного совета, общественный деятель, и. о. председателя «Русского Собрания».
 Белявский, Николай Николаевич (1869 — предпол. 1927) — профессор полицейского права, автор публикаций по вопросам политической экономии, статистики и полицейского права.